Potaninia mongolica – gatunek z monotypowego rodzaju roślin Potaninia Maximowicz, 1882 z rodziny różowatych. Występuje na żwirowych pustyniach w Mongolii i Chinach.

Morfologia 
 Pokrój Krzewinka o grubej i podziemnej nasadzie pędu, osiągająca do 40 cm wysokości z pędami silnie rozgałęzionymi, ciernisto zakończonymi, szarobrązowymi. 
 Liście Skrętoległe, z przylistkami błoniastymi przyrośniętymi do ogonka liściowego, który jest sztywny i ciernisty. Na jego końcu znajduje się dłoniasto podzielona na 5 drobnych listków blaszka.
 Kwiaty Drobne, pojedyncze rozwijają się w kątach liści. Hypancjum lejkowate. Okwiat trójkrotny; działki kielicha trwałe, trójkątne; płatki korony różowe, jajowate, niewiele większe od działek (1,5 mm długości), odpadające. Pręciki są trzy, naprzeciwległe płatkom, krótsze od nich. Zalążnia tworzona jest przez jeden owocolistek z trwałą szyjką słupka wyrastającą u jego nasady i biegnącą bocznie, zwieńczoną główkowatym znamieniem.
 Owoce Pojedyncze, walcowate niełupki.

Systematyka 
Jeden z rodzajów podplemienia Fragariinae, do którego należą m.in. przywrotnik (Alchemilla), poziomka (Fragaria) i sybaldia (Sibbaldia). Grupa ta jest siostrzana dla rodzaju pięciornik (Potentilla), wraz z którym tworzy plemię Potentilleae z podrodziny Rosoideae w obrębie różowatych (Rosaceae). Rodzina ta z kolei jest kladem bazalnym w obrębie rzędu różowców (Rosales).
 Pozycja na drzewie filogenetycznym plemienia

Przypisy 

Różowate